Kåk  är ett ruckel, det vill säga ett enkelt, nedgånget eller dåligt byggt hus. Ursprungligen syftade det på en mindre, ofta tillfällig befästning eller kastell, invid en stad. 

Kåk eller kåken kan även syfta på:

Kåk 

 Kåk – pelare av trä eller sten, vid vilken förr i tiden förbrytare offentligen undergick så kallad schavottering, se skampåle
 Kåkstad – oplanerad bebyggelse av mycket enkel standard
 Kåkvisor –  visor som handlar om fängelse- och/eller brottsmiljöer eller visor som sjungs i dessa miljöer
 Kåk – pokerterm, se Full house

Kåken 

 Kåken - slang för fängelset
 Kåken (restaurang) – restaurang på Norrmalm i Stockholm
 Kulturhuset Kåken – verksamhet i det tidigare fängelsesnickeriet i Härlanda fängelse
 Kåken – sporthall på Väster i Jönköping, se Jönköpings idrottshus
 Hem till kåken – brittisk komediserie 1973–1977
 Hem från kåken – brittisk komediserie 1978

Noter